Кумша — река в России, протекает по территории Муезерского района Карелии. Впадает в озеро Чирку. Длина реки — 14 км.

Высота истока — 250,6 м над уровнем моря. Высота устья — 200,1 м над уровнем моря.

На своём пути Кумша протекает через озеро Кумшу.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кемь от Юшкозерского гидроузла до Кривопорожского гидроузла. Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадает в Белое море.

Примечания 

Бассейн Чирко-Кеми
Реки Муезерского района